

Горьковське — село, Акжарський район, Північно-Казахстанська область

Горьковське — селище, Зеленоградський район, Калінінградська область
 Горьковське — село, Новоорський район, Оренбурзька область
 Горьковське — село, Шипуновський район, Алтайський край